Als Lebesgue-Zerlegung bezeichnet man 
 Zerlegung eines (signierten) Maßes in eine singulären und eine absolutstetigen Anteil, siehe Zerlegungssatz von Lebesgue
 Zerlegung einer reellen Funktion in absolutstetigen, stetigsingulären und diskreten Anteil, siehe Lebesgue-Zerlegung (Funktionen)